Города-миллионе́ры (разг. города-миллио́нники) — категория городов России, в каждом из которых численность населения в пределах городской черты превышает один миллион человек.

Основные сведения 

Города-миллионеры в России являются важнейшими местами сосредоточения и притяжения человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экологических, экономических ресурсов и центрами социально-экономического развития как для своего региона, так и обычно сразу для нескольких окружающих регионов, а некоторые из них (Москва и расположенные близко к границам) — также для стран СНГ и Азии. Их значимость в этом качестве зависит не только от числа жителей, но и от ряда других факторов, важнейшими из которых являются уровень доходов населения, накопленный экономический и культурный потенциал, а также специфика соседних регионов, для которых города-миллионеры являются центрами транспорта, высшего образования, торговли, логистики, культуры и т. п.

Распространено мнение о том, что во времена СССР города-миллионеры имели право на обладание метрополитеном и некоторыми другими нормативно распределяемыми ресурсами и общественными благами, однако вероятность и очерёдность их получения определялась как нормативами Госплана СССР, так и в значительной степени неформальными отношениями глав соответствующих регионов с центральными властями. Принято считать, что и в постсоветское время города-миллионеры так же выделяются особым отношением со стороны правительства (то же включение в госпрограмму метростроения, поддержка развития дорожной инфраструктуры с 2006 года и т. п.) и, являясь крупными рынками как для себя, так и для окружающих территорий, привлекают инвестиции, связанные с производством потребительских товаров, торговлей и сферой услуг (дилерские, сервисные и операторские центры, банковские отделения, пункты федеральных и международных торговых сетей).

Если рассматривать с точки зрения текущего статистического учёта, в настоящее время (начиная с декабря 2012 года) на территории России насчитывается 16 городов-миллионеров, Россия делит 3—4 места с Бразилией по числу городов-миллионеров среди всех стран мира. Волгоград был городом-миллионером до 1999 года, в 2002—2005 годах и вновь является таковым с 2010 года, Пермь была городом-миллионером до 2004 года, но 1 января 2012 года вернула себе этот статус, Красноярск стал городом-миллионером впервые в 2012 году. Воронеж стал городом-миллионером 17 декабря 2012 года.

Список городов-миллионеров 

Таким образом, два города-мультимиллионера (Москва и Санкт-Петербург) имеют численность населения более 5 млн человек, и один — Москва — более 10 млн. Два города — Новосибирск и Екатеринбург — согласно данным Всероссийской переписи населения имеют население более 1,5 млн человек.

Среди экономических районов России больше всего городов-миллионеров в Уральском экономическом районе (Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь). В соответствии с политико-административным макрорайонированием больше всего городов-миллионеров в Приволжском федеральном округе (Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь).

Структура экономических районов России по количеству городов-миллионеров выглядит следующим образом:
 Уральский экономический район — 4 города,
 Поволжский экономический район — 3 города,
 Западно-Сибирский экономический район — 2 города,
 Северо-Кавказский экономический район — 2 города,
 Центральный экономический район — 1 город,
 Северо-Западный экономический район — 1 город,
 Волго-Вятский экономический район — 1 город,
 Восточно-Сибирский экономический район — 1 город,
 Центрально-Чернозёмный экономический район — 1 город,
 Дальневосточный экономический район — нет,
 Северный экономический район — нет,
 Калининградский экономический район — нет.
Структура федеральных округов России по количеству городов-миллионеров выглядит следующим образом:
 Приволжский федеральный округ — 5 городов,
 Сибирский федеральный округ — 3 города,
 Южный федеральный округ — 3 города,
 Уральский федеральный округ — 2 города,
 Центральный федеральный округ — 2 города,
 Северо-Западный федеральный округ — 1 город,
 Северо-Кавказский федеральный округ — нет,
 Дальневосточный федеральный округ — нет.

Позиционная карта

Субмиллионеры 
Двое из крупнейших городов России, имеющих численность населения более 800 тыс., но менее 1 млн — Саратов и Тюмень — иногда именуются городами-субмиллионерами.

Крупнейшие города суммарно 
Большинство из всех этих городов-миллионеров и субмиллионеров (кроме Саратова) является межрегиональными центрами социально-экономического развития и притяжения, которые, в то же время, существуют и среди городов с меньшей численностью населения (Хабаровск и Владивосток для Дальнего Востока).

Четверть населения России (25,31 %) проживает в 18 крупнейших городах (-мультимиллионерах, -миллионерах и -субмиллионерах). В них сосредоточена треть (33,85 %) городского населения России. Крупнейшие города являются центрами городских агломераций.

Агломерации 
Среди агломераций России насчитывается 23, имеющих численность населения более 1 млн (разнящиеся ввиду отсутствия официального учёта источники оценок численности помимо базового см. также в общей и отдельных статьях):

Таким образом, семь агломераций* образованы городами, которые не являются городами-миллионерами: Владивосток, Иркутск, Набережные Челны, Новокузнецк, Саратов, Тула, Ульяновск. Однако далеко не все среди них являются межрегиональными центрами социально-экономического развития и притяжения для окружающих регионов или хотя бы претендуют на этот статус.

Предыстория 

Население крупнейших городов Киевской Руси (Киева, Новгорода, Чернигова и Владимира), согласно оценкам, не превышало 100 тыс. человек.

В Российской империи, несмотря на рост численности городского населения, его доля оставалась очень низкой, поскольку естественный прирост сельского населения был выше. Большую часть городского населения составляли жители небольших городков, которые нередко мало чем отличались от крупных сельских поселений.

Урбанизация в России началась только в середине XIX века в связи с развитием промышленности, транспорта и торговли, отменой крепостного права и массовой миграцией сельских жителей в города.

Становление первых городов-миллионеров и города-мультимиллионеры 

Статус городов-миллионеров Санкт-Петербург, а за ним и Москва приобрели в конце XIX века.

Санкт-Петербург 

История российских городов-миллионеров и крупных городских агломераций началась около 1890 года, когда население столицы Санкт-Петербурга перешагнуло миллионную отметку (в 1858 году до отмены крепостного права в городе насчитывалось 520,1 тыс. жителей). Бурный рост его населения продолжался до революции 1917 года, когда в городе насчитывалось порядка 2,4 млн жителей.

Потрясения времён Гражданской войны привели к сильной депопуляции Петрограда, перенос столицы в Москву также имел негативные последствия для численности населения города. В 1920 году в городе осталось лишь 722 тыс. жителей.

Стабилизация обстановки в стране и НЭП способствовали некоторому экономическому оживлению, повлёкшими второй этап роста населения Ленинграда — до 3,25 млн человек перед Великой Отечественной войной. С середины 1930-х советским правительством и ленинградской администрацией предпринимались безуспешные попытки ограничить рост населения города: возник типично советский институт прописки.

Блокада Ленинграда, активные военные действия и эвакуация привели к сокращению гражданского населения в 1944 году до 0,5 млн человек.

Третий этап роста начался после снятия блокады в 1944 году, когда в город вернулись эвакуированные и усилился приток населения из соседних аграрных областей. К 1988 году население города достигло отметки в 5 млн жителей.

С начала 1990-х в связи с ухудшением демографической ситуации (а также эмиграцией до середины 1990-х) население города начало уменьшаться и к 2008 году оно составило чуть более 4,5 млн человек. В сентябре 2012 года население вновь преодолело отметку в 5 млн человек. По состоянию на 2022 год население составляет 5,2 млн человек.

Санкт-Петербург (59.95, 30,31666759°57′ с. ш. 30°19′ в. д. / 59,95° с. ш. 30,316667° в. д. (G)) является самым близким к географическому полюсу Земли из городов мира с населением свыше миллиона человек.

Москва 

После переноса столицы из Москвы в Петербург в 1712 году, темпы роста и численность населения последнего немного превышали московские. Тем не менее, после отмены крепостного права численность населения Москвы также начала быстро увеличиваться, и к 1897 году (год проведения первой и единственной переписи населения Российской империи) достигла 1,038 млн человек, а к 1917 году — 1,9 млн (по-прежнему уступая Петербургу с его 2,4 млн).

Как и в Петербурге, катаклизмы начала XX века отразились и на динамике роста московского населения, однако, во-первых, спады были более сглаженными, а во-вторых, вновь обретённый статус российской столицы сделал Москву более привлекательной для чиновничества и экономических мигрантов. Несмотря на жёсткий институт прописки, благодаря притоку работников, набираемых для предприятий и организаций (так называемые «лимитчики»), а также росту центральных аппаратов госучреждений и организаций науки, образования и культуры всесоюзного и всероссийского уровня, официальным и фиктивным бракам приезжих с москвичами и пр., население города во второй половине XX века увеличивалось в среднем на 1 млн за 10 лет.

В связи с ещё более усилившимся превышением уровня доходов и развития столицы относительно остальной части страны, приток переселяющихся ради бо́льших, нежели в своих регионах и странах заработков, приобретающих жильё обеспеченных граждан и прочих экономических мигрантов позволил Москве продолжить увеличивать свою численность населения и в постсоветское время, несмотря на негативную динамику естественного прироста страны. Согласно переписи 2002 года, население города составило около 10,5 млн человек, по предварительным данным переписи 2010 года — около 12 млн человек.

Особенности развития

Рост и развитие в эпоху СССР 
Максимальное количество городов-миллионеров в РСФСР достигало 13. Некоторые из таких городов ещё в начале века были малыми городами, но испытали бурный рост в связи с индустриализацией и по другим причинам. Новосибирск оказался одним из рекордсменов планеты по достижению миллионной численности населения. Некоторые из городов своим скачкообразным ростом, приблизившим последующее становление в качестве городов-миллионеров, обязаны эвакуации людского и индустриального потенциала в годы Великой Отечественной войны. В дальнейшем высокий статус городов-миллионеров в рамках советской административной системы сделал их привлекательными для экономических мигрантов. С целью повышения собственного статуса, власти некоторых городов СССР лоббировали включение в свой состав пригородов, которые нередко до сих пор слабо интегрированы в городскую среду из-за недостаточного развития инфраструктуры.

Города из первой группы городов России, которые стали городами-миллионерами только спустя несколько десятилетий после Москвы и Санкт-Петербурга — в 60-х годах XX века:
 1962 — Новосибирск, Горький (Нижний Новгород)
 1967 — Свердловск (Екатеринбург), Куйбышев (Самара)

В 1970-е годы статус городов-миллионеров получили:
 1976 — Челябинск
 1978 — Омск
 1979 — Пермь, Казань

Последними в РСФСР и XX веке получили данный статус в 1980-х годах:
 1980 — Уфа
 1987 — Ростов-на-Дону
 1989 — Волгоград.

Города-миллионеры в современной России 
Как по стране в целом, так и среди её городского населения в частности, в постсоветское время почти во всех городах-миллионерах России имеет место отрицательный естественный прирост населения, не компенсируемый приточными миграционными процессами. При наличии общей тенденции к снижению численности населения темпы этой депопуляции (или отдельного роста) в каждом из городов-миллионеров несколько разнятся. В целом благополучие городов определяется уровнем развития сферы услуг и наличием или отсутствием поблизости конкурирующих межрегиональных центров развития и притяжения.

За исключением Москвы, Казани и отчасти Омска, Екатеринбурга почти все города-миллионеры все годы с начала 90-х годов испытывали депопуляцию. Особенно значительно (до 100—150 тыс. человек за 15 лет) потеряли население Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Пермь. По данным статистического учёта за это время выбыли из категории городов-миллионеров два города России — Пермь в 2004 г. и Волгоград в 1999, 2005—2010 гг. — и возникла угроза для выбывания Уфы в случае сохранения тенденции отрицательного прироста.

Лишь начиная с середины-конца 2000-х в ряде городов наблюдается рост населения. По итогам 2009 года, помимо Москвы, прирост населения продемонстрировали такие города, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону и отчасти Челябинск, в то время как в Нижнем Новгороде, Самаре, Омске продолжился спад. Согласно текущему статучёту, значительный миграционный приток и некоторый естественный прирост населения позволили Новосибирску первым преодолеть отметку в 1,5 млн человек в I квартале 2012 года.

Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи 2010 года, Уфа и Волгоград остались в числе городов-миллионеров, Пермь утратила этот статус, а Красноярск и Воронеж приблизились к нему.

Волгоград утратил статус города-миллионера в 1999 году и приобрёл его вновь только с Всероссийской переписью 2002 года. В 2005 году по данным текущего статистического учёта численность населения города вновь составила менее 1 млн жителей. За полгода до переписи-2010 (в марте того же года) Волгоград вернул себе статус города-миллионера за счёт расширения городской черты.

Аналогичная попытка Воронежа впервые войти в число городов-миллионеров посредством присоединения в 2009—2010 годах очень большого количества близлежащих поселений (общей численностью около 86 тыс. человек) успехом не увенчалась — до этого статуса не хватило около 30 тыс. Численность населения Воронежа на 1 января 2011 года составляла 979,9 тысячи человек. В 2011 году естественная убыль населения города составила 2667 человек, а миграционный прирост в 2011 году составил 14358 человек, таким образом население города (по предварительным данным) достигло к 1 января 2012 года 991 575 человек. В итоге город обрёл статус миллионера 17 декабря 2012 года, когда было объявлено о рождении миллионного жителя Воронежа.

После того, как по оценке территориального органа Росстата по Пермскому краю население Перми на 1 января 2011 года составляло 991 889 человек, несмотря на малый естественный прирост в 2011 году (337 человек, хотя ещё в 2010 году отмечалась естественная убыль 287 человек), значительный миграционный прирост (8787 человек) обеспечил суммарный прирост населения Перми за 2011 год 9 124 человека, и население города по текущему статучёту на 1 января 2012 года составило 1 001 013 человек. Таким образом, ориентировочно в ноябре 2011 года город вновь стал миллионером. Увеличение миграционного прироста в Перми и в России в целом связано с тем, что начиная с 1 января 2011 года Росстатом изменена методика статистического учёта мигрантов. В число жителей России, а также её территориальных единиц стали включать лиц, временно зарегистрированных на срок от 9 месяцев и более.

Ещё более значительный прирост (относительно скорректированных итогов переписи 2010 года) численности населения Красноярска составил 16,2 тыс. человек в 2010 году и 17,1 тыс. человек в 2011 году. Красстат опубликовал сообщение, согласно которому население города на 1 января 2012 года составило 998 тысяч человек, увеличившись за время, прошедшее после переписи населения 2010 года на 23 тысячи человек. В этой цифре прироста 87,6 % — это положительное сальдо миграции и 12,4 % — естественный прирост. 10 апреля 2012 года текущим статучётом зарегистрирован миллионный житель города.

В дальнейшем количество городов-миллионеров может возрасти: в ходе процесса укрупнения городов России в результате состоявшегося и планируемого включения местными властями в состав города части окружающих поселений агломерации при формировании муниципальных образований — городских округов (планирующий присоединение Энгельса Саратов, а также заявившие о цели стать агломерациями-миллионерами Иркутск и Томск), а в более отдалённой перспективе — в результате возможной реализации планируемых российским правительством (Минрегионразвития и Минэкономразвития) программ создания так называемых «опорных городов» (также Владивосток, Хабаровск, Тюмень) и новых городов-спутников (при Чебоксарах, Ульяновске, Пензе, Кемерове, Липецке). В настоящее время к миллионному рубежу приближаются Саратов и Тюмень (по прогнозам местных властей — может пересечь его в 2029 году), чьё население по данным переписи 2021 года составляет 901 и 847 тысяч соответственно, при этом население Тюмени в последние 30 лет растёт значительно быстрее, чем Саратова.

См. также 
 Список городов России с территорией больше 100 квадратных километров
 Список городов Российской империи в 1897 году
 Большие города Российской империи в 1897 году
 Большие города СССР в 1926 году

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Елена Строителева. Перепись может уменьшить число миллионеров // Известия, 2 октября 2002.
 Леонид Смирнягин. Трудное будущее российских городов // Демоскоп Weekly, № 307—308, 29 октября — 11 ноября 2007.
 Денис Визгалов. Города-миллионеры заглядывают в своё будущее // Независимая газета, 16.05.2005.
 Города с численностью населения 100 тыс. человек и более // Демоскоп Weekly, № 833—834, 4 — 17 ноября 2019.

Население России

 
миллионеры